Gérard Davet, journaliste d'investigation français. 
 Michel Davet écrivaine française. 

Homonymie
Homonymie de patronyme